Существует несколько экранизаций романа Джона Апдайка «Иствикские ведьмы»:
 Иствикские ведьмы (фильм, 1987) (, 1987) — американский кинофильм режиссёра Джорджа Миллера.
 Иствикские ведьмы (фильм, 1992) (, 1992) — американский телефильм режиссёра Рика Розенталя.
  (, 2000) — английский мюзикл.